Три корабля Королевского флота носили название HMS Veteran, включая:

 HMS Veteran — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1787 году; разобран в 1816 году.
 HMS Veteran — 18-пушечный брандер; спущен на воду в 1807 году как Prometheus; переведен на рейдовую службу в 1819 году; переименован в Veteran в 1839 году; разобран в 1852 году.
 HMS Veteran — эсминец типа V и W; спущен на воду в 1919 году; потоплен в 1942 году.